No Relax est un groupe de punk rock espagnol. Il est formé en 2004 autour de Joxemi le guitariste de Ska-P, de Micky, de Jony et de David. Le groupe sort dès 2004 son premier album Gridalo! suivi de Virus de Rebelión en 2006 sortis sur le label Maldito Records, précédant la séparation de Ska-P la même année. Au sein de No Relax, des changements se font : Jony et David partent. Ainsi, Hector et Eneko les remplacent respectivement à la basse et à la batterie. Début 2008, le groupe sort son troisième album Indomabile. Puis, le groupe remplace Hector par Julio Cesar Sanchez et sort en 2011 l'album ANIMALibre suivi d'une tournée.

Biographie 
Tout commence au printemps 2003 où Ska-P et B.D.P effectuent une tournée commune en Italie et Micky (de B.D.P) et José Miguel Redín (Joxemi) (de Ska-P) se rencontrent. Un mois plus tard, Micky se sépare de son groupe et en quelques mois, ils créent No Relax.  En mars 2004, l'album Gridalo!, auto-produit, sort. Ils jouent sur scène que pendant les temps libres que leur offrait Ska-P. Le style musical de leur premier album est varié, allant du punk rock au swing, au reggae, au street punk, au oi!, au punk hardcore et au rock 'n' roll. L'album traite de sujets tels que la pollution et la violence faite sur les animaux. Ils jouent en Italie et en Espagne la même année. 

En février 2005, Ska-P décide de se séparer et No Relax  de sortir un album. En , les répétitions commencent pour leur deuxième album Virus de Rebelión qui sortira en février 2006 sous deux versions : une en italien et l'autre en espagnol. Ils signent alors un contrat avec Maldito Records. En mars 2007, ils jouent au Sala Fun Club de Séville. Un an plus tard, en 2008, sort leur troisième album studio, Indomabile.

En 2011, ils publient l'album ANIMALibre, toujours au label Maldito Records, qui sort en Espagne et en Argentine, et qui suit d'une tournée.

Membres 
 Joxemi - guitare
 Micky - chant
 Julio Cesar Sanchez (Julio) - basse
 Eneko - batterie

Discographie 
 2004 : Gridalo!
 2006 : Virus De Rebelión
 2008 : Indomabile
 2011 : ANIMALibre

Notes et références 

Groupe espagnol de punk rock
Groupe musical formé en 2003
Groupe musical séparé en 2016